Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1936 w Garmisch-Partenkirchen po raz czwarty w historii skoczkowie narciarscy walczyli o medale olimpijskie. Rozegrano jeden konkurs indywidualny. Mistrzem olimpijskim został Norweg Birger Ruud, srebrny medal zdobył Szwed Sven Eriksson, a brąz – Reidar Andersen.

Zawody odbywały się na skoczni Große Olympiaschanze o punkcie konstrukcyjnym na 80 metrze.

W zawodach wzięło udział 48 zawodników z czternastu państw.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Wyniki konkursu

Zobacz też 
 Medaliści igrzysk olimpijskich w skokach narciarskich

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1936
1936